Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Western & Southern Financial Group Women’s Open 2010 der Damen. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Cincinnati